Salmo abanticus es una especie nativa de Lake Abant Nature Park, localizado al norte de Anatolia. Fue descrita inicialmente como una subespecie de Salmo trutta.

Referencias

Referencias adicionales 
 Turan, D., M. Kottelat and S. Engin. 2010. Two new species of trouts, resident and migratory, sympatric in streams of northern Anatolia (Salmoniformes: Salmonidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 20(4):333-364.
 Kottelat, M.0 European freshwater fishes. Biología 52, Suppl. 5:1-271. (Ref. 13696).
 Uysal, I. and A. Alpbaz Food intake and feed conversion ratios in abant trout (Salmo trutta abanticus T., 1954) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) in pond culture. Turk. J. Biol. 26:83-88. (Ref. 43565).

Enlaces externos 

 Hatching performance and yolk sac absorption of Abant trout (Salmo abanticus, T., 1954).
 World Register of Marine Species Salmo abanticus.
 Salmo abanticus Encyclopedia of Life.

Salmo
Animales descritos en 1954